Григо́рий Ники́тин:
* Никитин, Григорий Иванович (1905—1986) — советский конструктор стрелкового вооружения.
 Никитин, Григорий Михайлович (1889—1917) — футболист.